Tomas Reginald Din (4. novembar 1902 — 5. januar 2013) bio je britanski superstarac,a u trenutku svoje smrti bio je drugi najstariji muškarac u Evropi. Reg je bio posljednji živi muškarac u Velikoj Britaniji koji je rođen 1902. On je bio je najstariji britanac rođen u Engleskoj od smrti Kloda Čulsa (koji je rođen u Engleskoj i kasnije emigrarao u Ausraliju, gde je i umro).

Reg je rođen na 4. novembra 1902. u Tanstalu, Stafordšir. Bio je oženjen tri puta. Jedna od njegovih supruga je preminula, dok su druga dva braka završena razvodom. Imao je jednog sina, Kristofera Dina. Reg je umro 5. januara 2013, u Londonu, Engleska od prirodnih uzroka, u 110. godini života.

Reference 

Рођени 1902.
Умрли 2013.
Стогодишњаци
Суперстогодишњаци